Een verkeersweg:
 N168 (België)
 N168 (Frankrijk)
 N168a (Frankrijk)
 N168 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing